La Joven Guardia puede referirse a:
 La Joven Guardia, himno oficial de las organizaciones comunistas juveniles en España.
 La Joven Guardia, grupo de rock argentino activo desde 1967 a 1978.
 La joven guardia (película), película soviética.
 La guardia joven, novela histórica.
 Joven Guardia, organización de resistencia antifascista.
 Guardia Joven de Rusia Unida, organización juvenil del partido político Rusia Unida.